Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Agafonow – rosyjski piłkarz
 Froł Agafonow – radziecki oficer
 Piotr Agafonow – radziecki innowator produkcji